La expresión Suburbia puede referirse a:

 la tienda departamental Suburbia, en la Ciudad de México.
 la película estadounidense Suburbia (1984).
 la canción Suburbia (1985), de la banda británica Pet Shop Boys.